Гвемез има више значења:

 Општина Гвемез (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гвемез (Гвемез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику